Paradisblomsterväxter (Cleomaceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter som beskrevs av Bedřich Všemír von Berchtold och Jan Svatopluk Presl. Paradisblomsterväxter ingår i ordningen kålordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen fanerogamer och riket växter. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kålordningen